

Ismertető 

Michael és Sucre folytatja a szökés előkészületeit. A következő lépés az, hogy átfúrják a gázcsöveknél lévő 20 cm vastag falat, amin keresztül eljuthatnak a gyengélkedőre. Ehhez azonban két ember szükséges, ezért el kell érniük, hogy az őrök ez idő alatt ne tarthassanak létszámellenőrzést.  Vagyis az A szárnyat karanténba kell zárniuk. Michael ezért áramtalanítja a légkondicionálót, így a rabok hőgutát kapnak.

Eközben Kellermanék beküldenek egy beépített ügynököt a börtönbe, azzal a feladattal, hogy likvidálja Lincolnt.

A hőség miatt a rabok összeszólalkoznak az őrökkel, akik karanténba zárják őket. Zsebes vezetésével lázadás tör ki, amihez Michael és Sucre kivételével minden rab csatlakozik. A fegyencek áttörik a kaput, és megszerzik a többi börtönkapu kulcsait. Bellick tehetetlenül figyeli a lázadást. A gyengélkedőn is kitör a zendülés, és Sarát sarokba szorítják a rabok. Ezalatt Michael és Sucre lemegy a gázvezetékekhez, ahol egy Michael által rajzolt, ördögfej alakú jel segítségével megkezdik a fúrást.

Lincoln találkozik Zsebessel, akivel harcba száll. A küzdelemben Lincoln megsebesül, és egy fiatal börtönőrt is túszul ejtenek a lázadók. A sebesült Lincolnra Westmoreland talál rá. A harc közben Zsebes rátalál a lyukra Michaelék cellájában, ám mielőtt szétkürtölné a hírt, Abruzzi megállítja...

A szökés epizódjai